Ženská dvouhra na Athénských olympijských mezihrách 1906 probíhala mezi 24.–26. dubnem 1906. Dějištěm se stal Athénský tenisový klub. Soutěž se konala na otevřených antukových dvorcích. Hrálo se na dva vítězné sety.

V době konání se jednalo o řádný olympijský turnaj. Mezinárodní olympijský výbor až později celé hry prohlásil za neoficiální, tzv. mezihry, a výsledky včetně tenisu neuznal.

Průběh turnaje 
Světová tenisová špička v Athénách chyběla, včetně dvou nejvýraznějších tenistek dané éry, Britky Dorothey Douglassové a Američanky May Suttonové. Soutěže se zúčastnilo šest hráček, z toho pět Řekyň a Francouzka Marie Decugisová. Výsledek její prohry v úvodním kole proti Aspasii Matsové není znám.

Zlatou medaili vybojovala řecká olympionička Esmee Simiriotiová po třísetovém vítězství nad krajankou Sophií Marinouovou. Bronzový kov připadl Euphrosinii Paspatiové po výhře nad Aspasiou Matsovou.

Pavouk

Odkazy

Reference 

Tenis na Athénských olympijských mezihrách